Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Tenerife Ladies Open 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 16. und 17. Oktober 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier auf Teneriffa